Passy puede referirse a: 

 , abreviatura científica para el botánico Antoine François Passy.
 Passy, comuna de Saona y Loira (Francia).
 Passy, comuna de Alta Saboya (Francia).
 Passy, comuna de Yonne (Francia).
 Passy, comuna del departamento de Foundiougne (Senegal).
 Passy, antigua comuna del desaparecido departamento del Sena, incorporada a París (XVI Distrito o Arrondissement de Passy) en 1860.
 Cementerio de Passy, en París.